Барбу Штирбей (; 4 ноября 1872, Буфтя — 26 марта 1946, Бухарест) — Премьер-министр Румынии в 1927. Был сыном князя Александра Штирбея и его жены Марии Гика-Команести, внук Барбу I Дмитрия Штирбея, князя Валахии.

Биография 
У 1895 женился на принцессе Надие Бибеску, имел четырёх дочерей.

Был доверенным лицом королевы Марии, которая сама была очень влиятельной фигурой в румынских правительственных кругах, пока её сын король Кароль II не взошел на престол в 1930 г.

Штирбей и королева Мария были любовниками, и он, вероятно, был отцом её младшего ребёнка, Мирча, и, возможно, Илеаны.

Вскоре после королевского переворота 23 августа 1944 вместе с румынской делегацией поехал в Москву для подписания соглашения о перемирии (12 сентября 1944) между Румынией и СССР.

Примечания

Источники 
 Nicolescu, Nicolae C. (2006), Enciclopedia șefilor de guvern ai României (1862—2006), București: Editura Meronia, pp. 306—307
 Membrii Academiei Române din 1866 până în prezent — Ș
 Articol despre asasinarea lui Barbu Știrbei
 Printul alb, 12 decembrie 2005 Daniela Cârlea ȘOntică, «Jurnalul Național»

Политики Румынии